Ciprian-Constantin Șerban () este un deputat român, ales în 2016.

Vezi și 
 Legislatura 2016-2020 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României
 https://www.7est.ro/actual/justitie/item/211511-spagarii-de-la-directia-silvica-iasi-turnati-la-dna-de-un-deputat-psd.html
 http://atacul.ro/2017/06/19/deputatul-suculet-cautat-de-dna-la-beculete/
 http://atacul.ro/2017/12/08/rusinos-parlamentarii-arcan-si-serban-nu-au-returnat-tabletele-primite-de-la-consiliul-judetean-fostul-consilier-farcas-obligat-de-judecatori-sa-restituie-tableta/
 http://atacul.ro/2017/06/27/nerusinare-deputatul-suculet-vinde-leduri-la-suprapret-primariilor/
 http://tvmneamt.ro/deputatul-serban-nu-mai-poate-de-grija-romanilor-din-ucraina-de-copiii-smicala-captivi-in-finlanda-nu-a-auzit/

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Politicieni români în viață
Deputați români 2016-2020
Membri ai Partidului Social Democrat
Nașteri în 1965
Deputați români 2020-2024